Ел Карнисеро има више значења:

 Ел Карнисеро (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Карнисеро (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Карнисеро (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Карнисеро (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику